Marie Soboul (1884-1961), enseignante et résistante française
 Albert Soboul (1914-1982), historien français